Завод имени Калинина — объекты, названные в честь М. И. Калинина:

Россия 
 Завод имени Калинина — завод в Санкт-Петербурге
 Завод имени Калинина — завод в Екатеринбурге
 Завод имени Калинина — завод в Подлипках Московской области
 Завод имени Калинина — завод в Конакове (Тверская область)
 Завод имени Калинина — завод в Рубцовске (Алтайский край)
 Завод имени Калинина — завод в Нязепетровске (Челябинская область)
 Завод имени Калинина — завод в Подольске
 Завод имени Калинина — завод в Воронеже
 Завод имени Калинина — завод в Смоленске

Другие страны 
 Завод имени Калинина — завод в Таллине (Эстония)
 Завод имени Калинина — завод в Гомеле (Беларусь)

Другое 
 «Завод имени Калинина» — прежнее название футбольного клуба «Вымпел» из города Королёв/Калининград Московской области.